Tévéfilmsorozatok
 Kenguk, 1996-tól 2000-ig futott francia televíziós rajzfilmvígjáték-sorozat, Thibaut Chatel rendezésében.
 Kenguk az olimpián, 1999-től 2001-ig futott francia televíziós rajzfilmvígjáték-sorozat, Thibaut Chatel rendezésében.
 Kenguk, 2002-ben futott francia televíziós 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, Thibaut Chatel rendezésében.